TKM est un code, qui signifie :
 Turkménistan, 
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

 TKM était également l'indicatif d'appel du centre radiomaritime français de Grasse

t.km ou tkm est une abréviation, qui signifie tonne-kilomètre.

Code